De Ooievaar (Terwolde), windmolen in Terwolde
De Ooijevaar, windmolen in Zaandam.
De Ooievaar (brouwerij), voormalige brouwerij te Roeselare